

Майорка — острів у складі Балеарських островів

Майорка — парафія

Майорка — село, Чаришський район, Алтайський край

Майорка — село, Дніпровський район, Дніпропетровська область
 Майорка — село, Дністровський район, Чернівецька область